Sentinel může být:

 Sentinel (tank) – australský tank
 Škoda Sentinel – parní automobil značky Škoda
 Sentinel (skladba) – skladba Mikea Oldfielda
 Třída Sentinel – třída britských torpédoborců
 sentinel – slovo používané taky ve významu strážce nebo čestná stráž
 sentinel – bezpečnostní prvek, který pomáhá závodníkům rallye při předjíždění
 Sentinel (družice) – družice Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-4, Sentinel-5, Sentinel-6 pod správou Evropské kosmické agentury
Sentinel (kryptoměna)
Severní Sentinel – ostrov v Andamanském souostroví
 Sentinelci
 Sentinelština
 Hlídka (Arthur C. Clarke) - Hlídka (anglicky "The Sentinel") je sci-fi povídka spisovatele Arthura C. Clarka, jejíž námět byl autorem posléze rozšířen v románu 2001: Vesmírná odysea i ve stejnojmenném filmu 2001: Vesmírná odysea
 Ochránce (seriál, 1996) (v originále The Sentinel) – americký televizní seriál z let 1996–1999
 řada technických výrobků a produktů, např. Bluetooth reproduktor značky LAMAX Beat, Transition Sentinel (endurové, horské kolo) atd. 
 označení řady dalších filmů, geografických názvů (hlavně hor), vojenských technických zařízení atd.